Starr Struck: Best of Ringo Starr, Vol. 2 — второй официальный альбом-сборник Ринго Старра, выпущенный 24 февраля 1989 лейблом Rhino Records. Как продолжение сборника Старра Blast from Your Past (1975), включает в себя лучшие композиции с альбомов от Ringo's Rotogravure (1976) до Old Wave (1983) и отображает сотрудничество Старра с лейблами Polydor, Atlantic, Portrait и RCA в этот период. Альбом выпущен на CD и виниловом диске.

Starr Struck: Best of Ringo Starr, Vol. 2 издан только в США. Поскольку альбом Old Wave в США официально не продавался, на этом сборнике впервые американским слушателям было представлено четыре трека с Old Wave.

Альбом в чартах не участвовал. Допечатывание новых тиражей этого издания альбома было прекращено в 1990-х годах.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 JPGR’s Starr Struck: Best of Ringo Starr, Vol. 2 site

Сборники Ринго Старра
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Джорджем Харрисоном
Альбомы, спродюсированные Джо Уолшем
Альбомы, спродюсированные Вини Понсия
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Сборники Rhino Records
Альбомы на английском языке
Сборники на английском языке